Infinite H (кор.: 인피니트 H) — первый официальный юнит южнокорейской мужской группы Infinite, сформированной под руководством Woollim Entertainment в 2013 году. Подгруппа состоит из членов группы Infinite, Дону и Хоя. Подразделение дебютировало с мини-альбомом под названием Fly High в январе 2013 года.

История

2012: Предебют 
До их дебюта в качестве подгруппы, дуэт исполнил новые песни, такие как «Crying» и «You Look Look Good» во время концертов Infinite и уже получил большое внимание. Несмотря на то, что во время концертов они выпускали новые песни, Woollim Entertainment объявило, что они будут продвигаться как подразделение с 2013 года после завершения деятельности Infinite в Японии. Они также исполнили песню «Without You» с дебютного альбома на «Infinite Concert That Summer» 8 августа 2012 года. 20 декабря 2012 года они впервые выступили в дуэте на M! Countdown для специального этапа.

2013-14: Дебют с Fly High 
11 января 2013 года был официально выпущен дебютный EP Fly High. Дуэт начал акции альбома 10 января 2013 года на M! Countdown.

28 февраля и 1 марта 2014 года во время бис-концерта Infinite, «One Great Step Returns», Infinite H исполнили свою новую песню Alone, написанную собственноручно исполнителями. Песня была позже добавлена ​​ко второму полному альбому Infinite, Season 2.

2015: Fly Again 
26 января 2015 года дуэт осуществил камбек спустя два года, выпустив второй EP, Fly Again. Они также провели пресс-конференцию и витрину в тот же день в AX Korea, в Сеуле. Промоакции для альбома начались 31 января, на M! Countdown.

Участники 
Чан Дон У (кор.: 장동우) — главный вокалист

Хоя (Ли Ховон, кор.: 이호원) — рэппер, вокалист

Дискография 
Главная статья: Infinite discography

Мини-альбомы 
 Fly High (2013)
 Fly Again (2015)

Фильмография

Развлекательные шоу

Награды и номинации 
Главная статья: List of awards and nominations received by Infinite

Награды музыкальных наград

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20141102093906/http://www.woolliment.com/artist/artist_infinite_bio.wol
 https://web.archive.org/web/20150218155708/http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/01/26/2015012604405.html
 http://mwave.interest.me/en/kpop-news/article/85300/infinite-h-unveils-fly-again-poster-and-showcase-information
 http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2014/05/15/2014051500955.html
 http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2014/02/28/2014022803499.html
 http://news.nate.com/view/20120807n37275
 http://www.allkpop.com/article/2012/09/infinites-dongwoo-and-hoya-to-promote-next-year-as-infinite-h-with-release-of-album

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Музыкальные дуэты